Клаусура Панамской футбольной лиги 2014 () — вторая половина 40-го чемпионата Панамы по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Финальная фаза

1/2 финала 
Первые матчи были проведены 3 и 7 мая, а ответные состоялись 10—11 мая.

|}

Финал

Ссылки 
 Чемпионат Панамы 2013/2014 на rsssf.com 
 Чемпионат Панамы 2013/2014 на soccerway.com 

2014
Панама
2014 год в Панаме